Le grand planeur est un opossum australien, Petauroides volans.
Le grand planeur est un lépidoptère (papillon).

Homonymie